Santoro is een Italiaanse familienaam die afgeleid is van de Latijnse naam Santorus. Het kan verwijzen naar:

Personen 
 Andrea Santoro (1945-2006), Italiaans katholiek geestelijke
 Cláudio Santoro (1919-1989), Braziliaans componist en violist
 Eugenio Santoro (1920-2006), Zwitsers-Italiaans kunstenaar
 Fabrice Santoro (1972), Frans tennisser
 Filippo Santoro (1948), Italiaans katholiek geestelijke
 Michele Santoro (1951), Italiaans journalist, presentator en opiniemaker
 Miguel Ángel Santoro (1942), Argentijns voetballer
 Pietro Santoro (1946), Italiaans katholiek geestelijke
 Rodrigo Santoro (1975), Braziliaans acteur
 Vittorio Santoro (1962), Zwitsers-Italiaans conceptueel kunstenaar

Zie ook 
 Santori en Santorum (doorverwijspagina's)